Fanget est un patronyme porté notamment par 

 Michel Fanget (1950-), homme politique français.
Frédéric Fanget (1955-), médecin psychiatre et psychothérapeute français ;